Hsgenbach est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Pierre de Hagenbach (1423-1474), chevalier et militaire franco-allemand
Karl Rudolf Hagenbach (1801-1874), historien suisse

Toponyme

Hagenbach, ville de l'arrondissement de Germersheim en Rhénanie-Palatinat, une des quatre communes de la commune fusionnée de Hagenbach
Rivière Hagenbach, rivière de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Hagenbach (Hassel), rivière de Saxe-Anhalt

Hagenbach, commune du département du Haut-Rhin en Alsace

Archéologie 
 Le butin de Hagenbach, retrouvé près du Rhin, témoin archéologique des raids germaniques en Gaule aquitaine au cours du .

Homonymie de toponyme